Župnija Trbovlje je lahko:

 Župnija Trbovlje - Sv. Marija
 Župnija Trbovlje - Sv. Martin (stara mestna župnija)